Campeonato Malgaxe de Futebol é a primeira divisão do torneio de futebol Malgaxe, cujo nome oficial é THB Champions League. Ele é organizado pela Federação Malgaxe de Futebol.

Vencedores

Performances dos Clubes

Ver também 
 Liga dos Campeões da CAF
 Taça das Confederações da CAF
 Supercopa da CAF
 Supercopa Árabe
 Copa Árabe dos Campeões de Copa
 Copa Árabe dos Clubes Campeões
 Copa da CAF
 Recopa Africana
 Campeonato Afro-Asiático de Clubes
 Superliga Africana

Ligações externas
 RSSSF competition history

Competições de futebol de Madagascar
Madagascar
Futebol de Madagascar